Братство 4: Комплекс () — канадский фильм ужасов, снятый в 2005 году режиссёром Дэвидом Де Кото.

Сюжет 
Молодой кадет военной академии вступает в ряды тайной организации Чёрные черепа. Он должен пройти странный обряд в таинственной пещере на берегу моря, где на него нападает нечто, излучающий яркий свет и обладающий невероятной силой. Вскоре, таинственное существо начинает охотиться за всеми, кто принадлежит к ордену Черепов.

В ролях 
 Себастьян Гаки — Ли Хэнлон
 Эйприл Телек — Капитан Арабелла Моррисси
 Броди Хармс — Роберт Северин
 Грэм Козакоский — Виктор Танос
 Анжелика Нод — Секретарь Мэдисон
 Чед И. Рук — Энди
 Брет Вайберг — Брендон
 Эмри Райт — Чарли
 Эндрю Батлер — Найлз
 Адам Доддс — Тритан
 Алекс Хольтц — Спайдер
 Чарли Марш — Солдат

Интересные факты 
Съёмки фильма проходили в городах Ванкувер и Питт Мидоуз в Британской Колумбии в Канаде.

Музыка 
В фильме звучали песни:

 Hydrogen в исполнении Joe Silva
 Stalker в исполнении Joe Silva
 Everybody's Made Of Soul в исполнении TonePushers

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Дэвида Де Кото
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Канады 2005 года